eServ — это интегрированный пакет для организации интернет- или интранет-инфраструктуры на предприятии. Включает почтовый и веб-сервер, ряд веб-приложений («Проекты», Вики, веб-форумы, блоги, календари, документооборот, система управления взаимоотношениями с клиентами, хостинг приложений), файловые сервера (FTP, TFTP, WebDAV), а также прокси-сервер Eproxy с поддержкой протоколов HTTP, HTTPS, FTP с кэшированием, SOCKS 4 и 5, POP3 и др. Поддержка WPAD позволяет автоматически настроить все браузеры организации без ручного конфигурирования.

Написан на SP-Forth — ведущий разработчик обоих проектов Андрей Черезов.

Условия распространения 
Eserv и Eproxy являются коммерческими продуктами. Свободно распространяются только тестовые shareware-версии c 30-дневным испытательным сроком. Тем не менее исходные тексты большинства программ комплекта Eserv имеют лицензию GNU GPL и доступны на CVS-серверах SourceForge-проектов соответствующих подсистем или с CVS сервера eserv.ru. EServ может быть самостоятельно скомпилирован из исходных текстов.

Примечания

Обзоры 
 
 Удачная весна, Михаил Брод, 24.03.2010, softkey.info
 
 Eserv/3 — Best of 2005 soft (PC Magazine/RE)
 
 Мальчик-с-пальчик, Самба и Левша, Андрей Драница, Компьютерра, №37 от 06 октября 2004 года
 Из России с любовью, Владимир Каталов, Компьютерра, №5 от 02 февраля 1999 года

Прокси-серверы
Веб-серверы
Свободное серверное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение, написанное на Форте